Janusz Konieczny (ur. 1942), polski działacz polityczny, nauczyciel, senator RP
 Janusz Konieczny (ur. 1946), wojskowy polski, generał